De nombreuses comètes ont été découvertes grâce au Catalina Sky Survey et portent de ce fait le nom Catalina. Parmi celles-ci, nous pouvons citer notamment :

Comètes numérotées 
 257P/Catalina
 300P/Catalina
 330P/Catalina

Voir aussi 
 227P/Catalina-LINEAR
 319P/Catalina-McNaught
 299P/Catalina-PANSTARRS
 329P/LINEAR-Catalina

Objet céleste découvert par le Catalina Sky Survey